Pauli Rantasalmi, guitarrista finlandês
Evaldo Pauli, filósofo e escritor brasileiro
Pauli Nevala, ex-atleta finlandês
Pauli Arbarei, comuna italiana
Reinhold Pauli, historiador alemão
Wolfgang Pauli, físico austríaco
Desambiguação